Hirudisomatidae är en familj av mångfotingar. Hirudisomatidae ingår i ordningen spetshuvuddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hirudisomatidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spetshuvuddubbelfotingar
Hirudisomatidae